Станислав Кот (; —) — польский историк, политик и дипломат.

Биография 
Родился в крестьянской семье в австрийской Галиции. Учился в гимназии в Жешуве и Львовском университете (1904—1908), где изучал историю и литературу. В 1908—1912 годах работал учителем польского языка. В 1912—1914 продолжил образование во Франции.

Участвовал в политической деятельности.

В 1919 переехал в Краков, где работал учителем гимназии. С 1920 был профессором Ягеллонского университета.

Участвовал в деятельности крестьянской партии «Стронницство людово».

В 1939 выехал из Польши после оккупации Польши немецкими войсками. Входил в правительство Польши в изгнании.

В 1941—1942 годах был послом Польши в СССР. В этот период польское посольство, как и другие иностранные посольства в СССР, располагалось в Куйбышеве.

В 1943—1944 был министром информации. В 1945 году вернулся в Польшу. В 1945—1947 был послом в Риме. В 1947 году после советизации Польши снова эмигрировал.

Сочинения 
 Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu. Kraków, 1919;
 Andrzej Frycz Modrzewski: Studium z dziejów kultury polskiej wieku XVI. 2 wyd. Kraków, 1922;
 Ideologia polityczna i społeczna Braci Polskich zwanych arianami. Warzawa, 1932;
 Historia wychowania. T. l—2. 2 wyd. Lwów, 1933;
 Listy z Rosji do gen. Sikorskiego. Londyn, 1955;
 Rozmowy z Kremlem. Londyn, 1959;
 Jerzy Niemirycz: W 300-lecie ugody hadziackiej. Paryż, 1960;
 Polska Złotego Wieku a Europa. Warszawa, 1987.

Примечания

Ссылки 

Историки Польши
Министры Польши
Члены Крестьянской партии (Польша)
Выпускники Львовского университета
Преподаватели Ягеллонского университета
Послы Польши в СССР
Мемуаристы Польши
Послы Польши в Италии